

Aeronautica 
 TRL – abbreviazione aeronautica di Transition level, livello di transizione

Codici 
 trl – codice ISO 639-3 della lingua Traveller Scottish
 TRL – vecchio codice valutario ISO 4217 della Lira turca fino al 2005 (ora TRY), valuta della Turchia

Musica 
 Temporary Residence Limited – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 Total Request Live – programma televisivo di MTV, nato negli Stati Uniti e poi replicato in altri paesi:
 Total Request Live – programma televisivo originario trasmesso negli Stati Uniti.
 Total Request Live – programma televisivo trasmesso in Italia.
 Total Request Live – programma televisivo trasmesso nel Regno Unito.
 TRL (rete televisiva) - Rete televisiva di Lazio ed Umbria

Tecnologia 
 Technology Readiness Level – grado di maturazione di un prodotto durante il proprio ciclo di vita, su una scala da 1 (non maturo) a 9 (maturo)